В данном списке представлена информация о монастырях, находящихся в современных границах Московской области, а также об упразднённых монастырях.

Действующие монастыри

Недействующие монастыри 
  Александро-Мариинский женский монастырь — (Шатурский р-н, пос. Мещёрский Бор). Основан 1899, упразднён в 1918.
 Боголюбская мужская киновия Троице-Сергиевой лавры — (г. Сергиев Посад). Основан 1858, храм восстановлен в 2012.
 Владимиро-Екатерининский монастырь (Новопокров) — женский, утрачен (Можайский р-н, д. Новопокров). Основан 1895, закрыт в 1927.
 Гермогенова пустынь (Гермогенова мужская пустынь) — утрачена (Сергиево-Посадский р-н, ур. Гермогенова Пустынь). Основан 1913, закрыт в 1929.
 Гефсиманская община (Воронино) (Гефсиманская женская община) — утрачена (Зарайский р-н, с. Воронино). Основана 1909, закрыта в 20-х годах 20 столетия.
  Гефсиманский скит (Гефсиманско-Черниговский скит, Гефсиманский мужской скит Троице-Сергиевой лавры) — (Московская область, г. Сергиев Посад). Состоял до революции из двух скитов - Гефсиманского и Черниговского. На сегодняшний день Черниговский скит действует (см.), Гефсиманский утрачен. 
 Елизаветинская женская община в Шаховской — утрачена (Шаховской р-н, пос. Шаховская). Основана в 1917, закрыта в 1920.
 Зуевский скит Вознесенского женского монастыря — утрачен (Орехово-Зуевский р-н, ур. Монастырская Поляна). Основан в 1912, ликвидирован в 1920.
 Иконы Божией Матери Отрада или Утешение женская община — утрачен (Домодедовский р-н, с. Добрыниха). Основан 1898, закрыт после 1917. Церковная жизнь возродилась в 1991 году.
 Ильинский женский скит в Верзилово — действующий с конца 1990-х — начала 2000-х годов, (Ступинский р-н, с. Верзилово), основан в конце 1990-х — начале 2000-х годах.
 Иоанно-Предтеченский женский монастырь (Ставропигиальный Свято-Иоанно-Предтеченский женский монастырь) — действующий с 2001 (Раменский р-н, с. Денежниково). Основан 2001.
 Иоанно-Предтеченский женский скит — утрачен (Ступинский р-н, у д. Соколова Пустынь). Основан 1895, закрыт после 1917.
 Князь-Владимирский монастырь (Филимонки) (Князь-Владимирский женский монастырь в Филимонках) — утрачен, (Ленинский р-он, Филимонки, от МКАД: 15 км). Основан 1891, закрыт в 1920-х.
 Краснохолмская Соловецкая пустынь — (Марчуговская Соловецкая пустынь) (Воскресенский р-он, д. Марчугово), основана в конце XV, в 1655 перенесена в д. Фаустово (см. Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь).
 Медведева пустынь (Дмитровский район) — монастырь, основанный в XIV—XV веках. Сохранился собор Рождества Пресвятой Богородицы.
 Никитский монастырь (Дмитров) — упразднён в 1764.
 Никитский монастырь (Кашира) (Александровский Никитский женский монастырь, Никитский Каширский женский монастырь) — упразднен в 1920-х годах, в 1998 и 2009 сохранившиеся храмы переданы церкви (Каширский р-он, Кашира). Основан 1884.
 Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь (Краснохолмская Ново-Соловецкая Марчуговская пустын) — действующий с 1993 как подворье Соловецкого монастыря, (Воскресенский р-он, с. Фаустово), основан 1655.
 Параклитова пустынь (Общежительная пустынь Святого Духа Утешителя (Параклита)) — действующий c 1992, основан 1858, (пос. Смена, Сергиев Посад)
 Покровская женская община в Покровском — действующий с 1999,(Подольский р-н, с. Юдановка), основан 1999
 Преображенский женский скит Пюхтицкого подворья — действующий с 1996, (Одинцовский р-н, с. Юдино). Основан 1996.
 Пятницкий монастырь (Дмитров) — упразднён в 1764. На месте осталась Пятницкая (Спасская церковь), закрытая в 1930-х годах. Перестроенное здание бывшей церкви используется под разные нужды. Колокольня не сохранилась.
 Распятский монастырь — упразднен в 1764, основан 1665 (г. Серпухов).
 Святой Нины женская община в Курилово — утрачена (Подольский р-н, пос. Курилово), основана 1907, ликвидирована в 1920-х.
 Свято-Преображенский скит Данилова монастыря — основан в 2008 (Серпуховский р-н, близ с. Ланьшино), мужской.
 Сергиево-Дубровский женский монастырь — утрачен (Наро-Фоминский р-н, у д. Дуброво). Основан 1914, закрыт в 1929.
 Спасо-Вифанский монастырь — мужской действующий с 2002 (г. Сергиев Посад, пос. Птицеград). Основан 1797
 Спасо-Входской монастырь (Верея) (Спасский монастырь), основан XVI веке, упразднён 1764.
 Стромынский монастырь (Успенский Стромынский мужской монастырь) — утрачен, (Ногинский р-н, с. Стромынь), упразднён в 1764 году.
 Черниговский скит, (Черниговский мужской скит Троице-Сергиевой лавры, Пещерное отделение Гефсиманского мужского скита Троице-Сергиевой лавры; Гефсимано-Черниговский мужской скит Троице-Сергиевой лавры) — действующий с 1990, (г. Сергиев Посад), основан 1847, закрыт в 1921.
 Троицкий Александро-Невский монастырь (Акатово) (Акатовский Троице-Александровский женский монастырь) — действующий с 2007, (Клинский район, с. Акатово), основан 1889, закрыт в 1927.
 Троицкий монастырь (Дмитров) на реке Березовец. Упразднён в XVII веке. 
 Троицкий женский монастырь — действующий с 1997, (Орехово-Зуевский р-н, д. Острово). Основан 1997.
 Якиманский монастырь (Можайск) (Иоакимо-Аннинского монастырь)— упразднён в 1764, (г. Можайск), основан в XVI веке, сохранился небольшой фрагмент стены, встроенный в действующую церковь Иоакима и Анны.

См. также 
 Монастыри Москвы
 Список ставропигиальных монастырей Русской православной церкви

Примечания 

Списки:Московская область

Списки монастырей России